JBD est un sigle qui peut désigner :
 , une composante du noyau Linux.

Voir aussi 
 Lycée JBD ou Lycée Jean-Baptiste-Dumas, un établissement d’enseignementsitué à Alès, en France